Cette page contient les pages d'homonymie de Belle et Bellè.

Belle est un adjectif. C'est le féminin de beau.

Toponyme  
 
 Belle, ancienne commune française du Pas-de-Calais, aujourd'hui intégrée à Belle-et-Houllefort ;
 Belle, le nom en flamand occidental et en néerlandais de Bailleul, commune du Nord, en Flandre française ;
 Belle, une ville du Missouri aux États-Unis ;
 Belle, une ville de Virginie-Occidentale aux États-Unis.

Hydronyme 

 Belle, un ruisseau français des départements de la Dordogne et de la Charente, affluent de la Nizonne ;
 Belle, un ruisseau affluent de la Boutonne, dans les Deux-Sèvres ; long de , il prend sa source près de Celles-sur-Belle et se jette dans la Boutonne après avoir passé Secondigné-sur-Belle.

Patronyme 

 Alexis Simon Belle (1674-1734), peintre français, spécialisé dans le portrait de Cour ;
 Clément-Louis-Marie-Anne Belle (1722-1806), peintre d’histoire français ;
 Augustin-Louis Belle (1757-1841), fils du précédent, peintre d’histoire français ;
 Gabriel-Alexandre Belle (1782-1855), auteur dramatique français ;
 Antoine-Dieudonné Belle (1824-1915), homme politique français ;
 Henri Belle (1837-1890), diplomate et voyageur français ;
 Marie-Paule Belle (1946-), chanteuse française ;
 Ekkehardt Belle (1954-2022), acteur allemand ;
 Regina Belle (1963-), chanteuse américaine de soul et de jazz ;
 Bernard Belle (1964-2022), auteur-compositeur-chanteur et bassiste américain de R&B ;
 Albert Belle (1966-), joueur de baseball américain ;
 David Belle (1973-), un des cofondateurs du parkour ;
 Châu Belle (1977-), membre des Yamakasi, un des cofondateurs du parkour ;
 Camilla Belle (1986-), actrice américaine ;
 Valentina Bellè (1992-), actrice italienne.

Cinéma 

 Belle, un court métrage de Yuri German en 1972 ;
 Belle, un film franco-belge d'André Delvaux en 1973 ;
 Belle, un film néerlandais d'Irma Achten en 1993 ;
 Belle, un film britannique de Amma Asante en 2013 ;
 Belle, un film d'animation japonais de Mamoru Hosoda en 2021.

Voir aussi :
 La Belle de Saïgon, un film américain de Victor Fleming en 1932
 La Belle de New York, un film américain de Charles Walters en 1952
 La Belle et le Clochard, un film des studios Disney en 1955
 La Belle de Moscou, un film américain de Rouben Mamoulian en 1957
 La Belle au Bois Dormant, un film des studios Disney en 1959
 La Belle et l'Ordinateur, un film américano-britannique de Steve Barron en 1984
 La Belle et la Bête, un film des studios Disney en 1991

Échecs et informatique 
 Belle, un ordinateur dédié au jeu d'échecs mis au point par Ken Thompson aux Laboratoires Bell

Musique 

 1945 : La Belle de Cadix, une opérette, musique de Francis Lopez, interprétée par Luis Mariano ;
 1962 : Belles ! Belles ! Belles !, une chanson pop française, musique de Vline Buggy et Claude François, interprétée par Claude François ;
 1967 : Ma plus belle histoire d'amour, une chanson française, musique et interprétation de Barbara ;
 1983 : Belle, une chanson extraite du conte musical pour enfants Abbacadabra ;
 1986 : Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante, une chanson pop française, interprétée par Laurent Voulzy ;
 1998 : Belle, une chanson pop française extraite de la comédie musicale Notre-Dame de Paris ;
 2003 : Belles belles belles, une comédie musicale et premier jukebox musical français de 2003 mise en scène par Redha.

 Romans, contes, bandes dessinées 
 Belle du Ballet, série de bande dessinée.
 La Belle et la Bête, conte et adaptations.
 , conte et adaptations.
 , roman adapté en sérié télévisée puis en dessins animés.
 Belle du Seigneur, roman d'Albert Cohen.

 Sciences 
 BELLE, une importante expériences de physique des particules menée à l'Organisation de recherche de l'Accélérateur des Hautes Énergies (KEK), à Tsukuba, au Japon, ainsi que le nom de la collaboration internationale des 400 physiciens qui la conduit

 Voir aussi 
 Belle, un personnage principal du long métrage Disney La Belle et la Bête La Belle, une entreprise
 La Belle, un navire
 Belle, un personnage des Supers Nanas''